A 23. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát (1982) Magyarországon, Budapesten rendezték. Harminc ország száztizenkilenc versenyzője vett részt. A harmadik magyar rendezésű olimpia úgy vonult be a versenyek történetébe, hogy minden csapat csak fél létszámmal indulhatott. Az eddigi 8 fő helyett, takarékossági okok miatt csak 4 fős csapatok indulhattak. A nevező országok száma először érte el a harmincat. Ettől az olimpiától kezdve a feladatok értékelésében minden helyes megoldás 7 pontot ért. A magyar csapat három ezüst- és egy bronzérmet szerzett, ezzel 6. lett az országok közötti pontversenyben.
(Az elérhető maximális pontszám: 4×42=168 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetője Hódi Endre volt.

Források
Reiman István – Dobos Sándor: Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák 1959-2003 Typotex 2003, Budapest ()

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzői

További információk
Az IMO hivatalos honlapja
Az olimpia összes országának sorrendje
 A versenyzők egyéni sorrendje

Nemzetkozi Matematikai Diakolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák